Die Saison 2010/11 im DVV-Pokal begann mit dem Achtelfinale am 28. November 2010 und endete mit den Endspielen am 6. März 2011 im Gerry-Weber-Stadion in Halle. Titelverteidiger waren Generali Unterhaching bei den Männern und der Dresdner SC bei den Frauen. Bei den Endspielen setzten sich die Frauen von Smart Allianz Stuttgart mit 3:0 gegen den VfB 91 Suhl und die Männer von Titelverteidiger Generali Haching mit 3:2 gegen den VfB Friedrichshafen durch.

Mannschaften 

Die Regionalpokalsieger wurden im Oktober/November ermittelt. Bei den Frauen gab es im Oktober eine zusätzliche Qualifikation, bei der die schlechtesten drei Mannschaften der letzten Bundesliga-Saison und Aufsteiger Erfurt aufeinander trafen, um zwei Teilnehmer für das Achtelfinale zu ermitteln. Dabei gelang Sonthofen am 2. Oktober ein Auswärtssieg beim SWE Volley-Team und Aachen ein Auswärtssieg am 30. Oktober in Sinsheim.

Männer

Frauen

Weblinks 
 Ergebnisse beim DVV 

2010/11
Volleyballsaison 2010/11